Barbarić ist der Familienname folgender Personen:
 Ivica Barbarić (* 1962), jugoslawischer Fußballspieler
 Slavko Barbarić (1946–2000), kroatischer Schriftsteller
 Tomislav Barbarić (* 1989), kroatischer Fußballspieler